El término The Legend of Zelda puede referirse a:

The Legend of Zelda: acerca de la historia, características y cronología de la saga de videojuegos de Zelda, lanzada en 1986 por Nintendo; 
The Legend of Zelda (videojuego): un juego para Nintendo Entertainment System, el primero de la serie; 
Anexo:Videojuegos de The Legend of Zelda: información de cada uno de los títulos oficiales de la serie; 
The Legend of Zelda (serie de TV): la serie animada basada en el primer videojuego;  
The Legend of Zelda (manga): acerca del manga derivado de los juegos iniciales de la saga; 
Anexo:Adaptaciones de The Legend of Zelda: sobre la diversa multimedia y las versiones en otros medios de la saga; o 
Anexo:Impacto cultural de The Legend of Zelda: sobre las referencias de Zelda en otros medios distintos a la serie de juegos virtuales.